Борау () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски